Мелочи жизни

В литературе
 Мелочи жизни — цикл рассказов М. Е. Салтыкова-Щедрина, опубликованный в 1887 году.

В кинематографе
 Мелочи жизни (фильм, 1970) — французский художественный фильм 1970 года.
 Мелочи жизни (мультфильм, 1977) — советский мультфильм 1977 года, режиссёр В. Караваев.
 Мелочи жизни (спектакль, 1978) — советский спектакль с пародиями 1978 года (сценарий А. И. Хайта, постановка Г. В. Хазанова).
 Мелочи жизни (фильм, 1980) — советский художественный фильм 1980 года.
 Мелочи жизни (телесериал) — российский телесериал (1992—1997).

Примечания